Il doppio  del Cachantún Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Paul Capdeville e Marcel Felder erano i detentori del titolo ma hanno perso ai quarti di finale contro Federico Delbonis e Diego Junqueira.

Marcelo Demoliner e João Souza hanno battuto in finale Delbonis e Junqueira 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (campioni)
  Jordan Kerr /  Andreas Siljeström (primo turno)

  Martín Alund /  Facundo Bagnis (semifinale)
  Paul Capdeville /  Marcel Felder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cachantún Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013